Peris bezeichnet:

 mehrere Orte in Rumänien, siehe Periș
 als feenähnliche Wesen wie Paris die Mehrzahl von Pari (Mythologie)

Peris ist der Familienname folgender Personen:

 José Peris Aragó (1907–2003), spanischer Plakatkünstler und Maler
 Miroslav Peris (1961–1993), kroatischer Pilot im Kroatien-Krieg
 Nova Peris (* 1971), australische Hockeyspielerin, Sprinterin und Politikerin